Osoby noszące nazwisko Kępiński:
 Andrzej Kępiński – polski aktor
 Andrzej Kępiński – polski dziennikarz
 Antoni Kępiński – polski psychiatra, humanista i filozof
 Jerzy Kępiński – polski zakonnik
 Józef Kępiński – polski chemik
 Felicjan Kępiński – polski astronom
 Marek Kępiński – polski aktor
 Marian Kępiński – polski profesor prawa
 Piotr Kępiński – polski poeta i krytyk literacki
 Tomasz Kępiński – lobbysta

Nazwy geograficzne:
 Powiat kępiński – w województwie wielkopolskim
 Kępiński – krater księżycowy